Ван Форест () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ван Форест, Арнольд (1863—1954) — голландский шахматист, мастер, трехкратный неофициальный чемпион Нидерландов, участник ряда сильных международных соревнований.
 Ван Форест, Дирк (1862—1956) — голландский шахматист, мастер, трехкратный неофициальный чемпион Нидерландов.
 Ван Форест, Йорден (род. 1999) — нидерландский шахматист, гроссмейстер.
 Ван Форест, Лукас (род. 2001) — нидерландский шахматист, гроссмейстер.